Яблочный пирог — многозначное понятие.

 Яблочный пирог
 Яблочный пирог (мультфильм)